Бумер:
 Бумер (фильм) — российский художественный фильм.
 Бумер: Сорванные башни — компьютерная игра по мотивам фильма.
 Бумер 2 — вторая часть компьютерной игры по мотивам фильма.

Бумер. Фильм второй — российский художественный фильм.
 Бумер — жаргонное название автомобилей фирмы BMW.
 Бумер — представитель поколения беби-бумеров.
 Бумер () — жевательная резинка производства испанского концерна JoyCo, производившаяся также на фабрике в Великом Новгороде в начале 2000-х годов.
 Бумер () — кличка собак в Северной Америке, по имени собаки из американского телесериала Here’s Boomer .
 Бумер () — дятел, персонаж из мультфильма «Лис и охотничий пёс» студии Уолта Диснея.
 Бумер () — самец кенгуру.
 Бумер () — красная белка (Tamiasciurus hudsonicus).
 Бумер () — устройство для стяжки цепей при транспортировке бурильных труб на грузовом автомобиле.
 Бумер () — один из видов противников в компьютерной игре Left 4 Dead, в русском переводе «Толстяк».
Бумер (группа) — российская группа, исполняющая песни в стиле русского шансона и блатной музыки (Состав Юрий Алмазов и Валерий Лизнер).

См. также 
 Антибумер (фильм) — авторская переозвучка вышеуказанного фильма от Дмитрия Пучкова (Гоблин), 2004 год.